Mordāb kan syfta på följande platser:

Iran 

 Mordāb (ort i Iran), Mazandaran, 
 Mordāb-e Anzalī (lagun i Iran), Gilan, 

Robotskapade Iranförgreningar